Шастинский:
 Шастинский — пристанционный посёлок в Онежском районе Архангельской области
 Шастинский — железнодорожный разъезд на линии «Обозерская — Беломорск» Архангельского региона Северной железной дороги